le mont Hunter, montagne en Alaska aux États-Unis ;
 le , montagne en Antarctique ;
 , localité de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.